Trascastro es un topónimo que puede referirse a las siguientes localidades españolas:

Provincia de León 
 Trascastro (Peranzanes), localidad del municipio de Peranzanes.
 Trascastro de Luna, localidad del municipio de Riello.

Provincia de Lugo 
 Trascastro (Castroverde), lugar de la parroquia de Masoucos, concello de Castroverde.
 Trascastro (Incio), lugar y parroquia del concello de Incio.
 Trascastro (Láncara), lugar de la parroquia de Carracedo, concello de Láncara.
 Trascastro (Monterroso), lugar de la parroquia de Novelúa, concello de Monterroso.
 Trascastro (Samos), lugar de la parroquia de San Xoán de Lóuzara, concello de Samos.
 Trascastro (Villalba), lugar de la parroquia de Codesido, concello de Villalba.

Provincia de Pontevedra 
Trascastro (La Estrada), lugar de la parroquia de San Xurxo de Vea, concello de La Estrada.
Trascastro (Golada), lugar de la parroquia de As Trabancas, concello de Golada.
Trascastro (Lalín), lugar de la parroquia de Donramiro, concello de Lalín.

Asturias 
 Trascastro (Asturias), localidad del concejo de Cangas del Narcea, Asturias.